307 км, 307-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 307 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 462513.

 307 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 411210.
 307 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 817691.
 307 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863435.
 307 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462513.
 307 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 684088.